En Pologne, Łosień peut faire référence à :

 Łosień, un village de la voïvodie de Lublin,
 Łosień, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.